Wasserfallen steht für:

 ein Höhenzug des Schweizer Juras bei Reigoldswil, Kanton Basel-Landschaft
 Wasserfallen (Alp), Alp und Schiessplatz am Glaubenberg bei Flühli im Entlebuch 

Wasserfallen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wasserfallen (1920–2000), Schweizer Architekt und Stadtbaumeister
 Christian Wasserfallen (* 1981), Schweizer Politiker (FDP)
 Fabio Wasserfallen (* 1983), Schweizer Politikwissenschaftler 
 Flavia Wasserfallen (* 1979), Schweizer Politikerin (SP)
 François Wasserfallen (1962–2008), Schweizer Kulturpolitiker
 Kurt Wasserfallen (1947–2006), Schweizer Politiker (FDP)
 Liliane Wasserfallen-Rougemont († 2014), Schweizer Jazzmusikerin